Тортоліта ():

 Тортоліта — статистично обумовлена місцевість в окрузі Піма, штат Аризона, США
 Тортоліта — гори в окрузі Піма, штат Аризона, США